Gabriel Fauré (1845-1924) – francuski kompozytor
 Gabriel Faure (1877-1962) – francuski pisarz.